Pixley Ka Seme (gemeente), een gemeente in de Zuid-Afrikaanse provincie Mpumalanga
 Pixley ka Seme (district), een district in de Zuid-Afrikaanse provincie Noord-Kaap